Schimbach kann stehen für:
 Schimbach (Birkenau), Weiler der Gemeinde Birkenau im Kreis Bergstraße, Hessen
 Schimbach oder Schindbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst zwischen Langenburg und Oberregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Schimbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz bei Reisen, Gemeinde Birkenau, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Schindbach